Микитівська сільська рада — Луганська область, Антрацитівський район
 Микитівська сільська рада — Сумська область, Ямпільський район